Киладзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Киладзе, Александр Иванович (1929—1999) — советский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Киладзе, Григорий Варфоломеевич  (1902—1962) — советский композитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Киладзе, Давид Семёнович (1895—1937) — деятель советских спецслужб.
 Киладзе, Жона Ясоновна (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Киладзе, Лилэ Григорьевич (1928—1978) — грузинский дирижёр и педагог.
 Киладзе, Кетеван Филипповна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Киладзе, Ламара Самсоновна (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Киладзе, Ника (1988—2014) — грузинский футболист.
 Киладзе, Нора Филипповна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Киладзе, Ролан Ильич (1931—2010) — советский и грузинский астрофизик.